Кабрини — фамилия. Известные носители:
 Кабрини, Антонио (род. 1957) — итальянский футболист (защитник), тренер и политик.
 Кабрини, Франциска Ксаверия (1850—1917) — блаженная римско-католической церкви. Основательница монашеской конгрегации «Сёстры миссионерки Святейшего Сердца Иисуса».

См. также 
 Кабрини-Грин — комплекс общественного жилья, существовавший в северо-восточной части Чикаго с 1942 по 2011 годы.